Сражение при Акциуме
 Акций Луций
 Акций (мыс)